Пале́рмо (Palermo) — многозначное слово. Может означать:

 Палермо — город в Италии.
 Палермо — провинция в Сицилии.
 «Палермо» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1900 году.
 Палермо — административный район в Буэнос-Айресе.
 «Парк Палермо» — футбольный стадион в Монтевидео, на котором выступает «Сентраль Эспаньол».
 Палермо (бухта) — бухта в Албании.
  — форт в Албании.
 Палермо — район города Раквере, Эстония.

Персоналии 
 Блинки Палермо (1943—1977) — немецкий художник
 Палермо, Мартин (род. 1973) — аргентинский футболист, нападающий «Боки Хуниорс».
 Палермо, Венера — английская девушка-барби (в сети известна как VenusAngelic), ставшая настоящей интернет-сенсацией благодаря своим видео на YouTube, где она рассказывает о том, как превратиться в «живую куклу».